Linda Fagerström kan avse:

Linda Fagerström (konstvetare) (född 1973), konstvetare
Linda Fagerström (fotbollsspelare) (född 1977), fotbollsspelare